

Geografia

Austria 
 Kappl – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Landeck

Niemcy 
 Kappl – dzielnica Maxhütte-Haidhof

Osoby 
 Josef Kappl – niemiecki muzyk

Zobacz też 
 Kappel